Аджлан Абул-Сардж (араб. الشريف عجلان بن رميثة‎; бл. 1307 — 7/8 жовтня 1375) — 25-й шаріф й емір Мекии у 1354—1372 (з деякими перервами) роках.
 Хасан ібн Аджлан (араб. حسن بن عجلان‎; бл. 1373/1374 — 25 квітня 1426) — 30-й шаріф й емір Мекии у 1396—1424 і 1425—1426 роках.